Ви́ктор Ива́нович Тереля (родился 8 июля 1963 года, Новоселица) — российский актёр театра и кино, театральный режиссёр.

Биография 
Виктор Тереля родился 8 июля 1963 года.

Окончил ЛГИТМиК (курс Льва Додина) и ГИТИС (режиссура, курс А. Васильева).

Работал в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга, в театре Школа драматического искусства и Театре на Таганке в Москве.

Актёрские работы

В кино

В театре 
 Братья Карамазовы — чёрт (Школа драм. искусства А. Васильева)
 Гамлет — Клавдий (Малый драматический театр)
 Диалоги Платона — Сократ (Школа драм. искусства А. Васильева)
 Идиот — Рогожин (Школа драм. искусства А. Васильева)

Режиссёрские работы 
 Изгнанник (Беккет)
 Парадокс об актёре (Дидро)
 Братья Карамазовы (Ф. Достоевский)

Ссылки 
 
 Виктор Тереля, ruskino.ru 
 Виктор Тереля — Фотографии, биография, фильмография, afisha.ru 
 Виктор Тереля — неофициальный сайт, victorterelya.narod.ru 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Выпускники ГИТИСа